

Круглий — селище, Бутурліновський район, Воронезька область
 Круглий — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія

Круглий — село, Рахівський район, Закарпатська область